Unter dem lateinischen Begriff Vox populi (dt. ‚Stimme des Volkes‘) versteht man:

 ein geflügeltes Wort für öffentliche Meinung, siehe Vox populi vox Dei
 einen niederländischen Spielfilm aus dem Jahr 2008, siehe Vox populi (Film)

Siehe auch: 
 Vox pop, im Journalismus eine Form der Meinungsumfrage 
 Vox Pop (Fernsehmagazin), ein investigatives Fernsehmagazin auf arte
 Vox Pop (Radio), eine Radiosendung der 1930er und 1940er Jahre
 Zëri i Popullit, albanische Tageszeitung